László Anna (1922–1981) magyar író, dramaturg, színháztörténész
 László Anna (1946–2019) magyar grafikusművész
 László Anna magyar járműtervező